Bank Austria TennisTrophy 2006 — 32-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Вене, Австрия, и являющегося частью тура ATP в рамках международной золотой серии.

В 2006 году турнир прошёл с 9 по 15 октября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Иван Любичич
 в парном разряде —  Даниэль Нестор и  Марк Ноулз

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иван Любичич обыграл  Фернандо Гонсалеса со счётом 6-3, 6-4, 7-5 .
 Любичич выигрывает 3-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Любичич второй год подряд выигрывает местные соревнования.
 Гонсалес сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Павел Визнер /  Петр Пала обыграли  Юргена Мельцера /  Юлиана Ноула со счётом 6-4, 3-6, [12-10].
 Визнер выигрывает 3-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пала выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BA-CA-TennisTrophy
 ATP Тур 2006
 Международная золотая серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Октябрь 2006 года
2006